Innere Angelegenheiten steht für:

 allgemein Fragen zur landesinternen Verwaltung, siehe Innenpolitik
 in der Außenpolitik die hoheitlichen Aufgaben eines Landes, siehe Souveränität 

Siehe auch:
 Innenministerium, mitunter auch Ministerium für Innere Angelegenheiten